Zabranjena ljubav je prva hrvatska sapunica koja je s emitiranjem krenula 25. listopada 2004. godine na, tada novonastaloj, RTL Televiziji. Sapunica se sastoji od 805 epizoda, emitiranih kroz četiri sezone.

4. travnja 2008. godine RTL Televizija je prekinula emitiranje sapunice nakon 759. epizode, međutim ona se ipak nastavila snimati, te je 13. travnja iste godine objavljeno kako je uspješno završeno snimanje svih 805 epizoda. Od 19. rujna 2010. sapunica se počela reprizirati od druge sezone (220. epizoda) na RTL Televiziji, a 2. siječnja 2011. preseljena je na novi kanal RTL 2. Preostalih 46 epizoda emitiralo se od 3. listopada do 3. studenoga 2011. u poslijepodnevnom terminu na kanalu RTL 2.

O seriji 
Serija se bavi kontroverznim pitanjima, kao što su incest, silovanje, homoseksualnost, preljub i smrtonosne bolesti. Gledatelji ove serije su raznoliki, od male djece do starijih građana.

Zabranjena ljubav je remake Australijske sapunice "Sons and Daughters", u početku temeljila na izvornoj priči te serije i obrisima likova, prije nego što se razišla kako je nova serija napredovala.

U travnju 2008., RTL Televizija je objavila je da će vrlo popularna sapunica prestati s prikazivanjem nakon 4 godine u terminu od 19.30 sati.

Sa 805 epizoda, Zabranjena ljubav je najduža serija ikad snimljena na prostoru bivše Jugoslavije.

Radnja 
Zabranjena ljubav je licenca iz produkcije Fremantle Media. Priča se vrti oko zabranjene ljubavi brata i sestre blizanaca razdvojenih rođenjem. Licenca je prodana mnogim europskim zemljama, pa tako i Hrvatskoj. Serija se počela emitirati u listopadu 2004. godine, a snimljeno je ukupno 805 epizoda i četiri sezone. Serija je naglo ukinuta zbog sve manje gledanosti s obzirom na tako skup projekt.

Davno, prije 25 godina, Viktorija Novak i Josip Lončar odlučili su konzumirati svoju ljubav. Devet mjeseci poslije Viktorija rađa prekrasne blizance te se ona i Josip razdvajaju. Josip s malenim sinom kojeg naziva Danijel odlazi Nadi, koja drži kafić Nana u blizini Novakovih. Nada mu pomaže pri odgoju i tako počinje veliko prijateljstvo Lončarevih i Nade Horvat. Josip, Nada i Danijel žive skupa nekoliko godina sve dok Josip ne biva povrijeđen na gradilištu. Njeguje ga sestra Biserka Fijan koja uskoro postaje gospođa Lončar te prihvaća malenog Danijela kao svog sina. Uskoro dolaze još dvoje djece Iva i dvije godine mlađi Matija.

Stjepan Novak je bio u sretnom braku sa suprugom Karolinom, sinovima Bornom i Tomislavom sve do jednog dana kad se dogodi tragična nesreća u kojoj poginu i Karolina i Tomislav, a Borna se izvuče. Stjepan utjehu pronalazi u Viktoriji koja je bila Bornina dadilja. Prihvaća malenu Petru kao svoju kćer i oženi Viktoriju. Viktorija osniva V-style, kozmetičku firmu i postaje gospođa bogatašica. S vremenom sve zlobnija i zlobnija... Stjepan potiče iz aristokratske obitelji. 23 godine poslije, Petra Novak je mlada studentica umjetnosti koja se vraća iz Londona. Danijel se također vraća iz Italije gdje je bio u potrazi za boljim životom. Njih dvoje se susreću na željeznici... Bila je to ljubav na prvi pogled. Incestuozna ljubav, samo što oni to nisu znali. I tako je započela nježna ljubavna veza...

Pregled serije

Glumačka postava

Glavne uloge

Gostujuće uloge

Međunarodna emitiranja 

Posljednjih 46 epizoda serije su u Hrvatskoj svjetlo dana ugledale u jesen 2011. godine, međutim prije toga su prikazane u Makedoniji te Bosni i Hercegovini već tijekom 2009. godine.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službeni YouTube kanal "Zabranjena ljubav" (sve epizode)
 Zabranjena ljubav, stranica na RTL Televiziji (2012.-2015.) 

 Zabranjena ljubav, stranica na RTL Televiziji (sadašnja verzija)

Hrvatske serije
Sapunice
Televizijske serije iz 2000-ih
Televizijske serije iz 2004.
Televizijske serije iz 2005.
Televizijske serije iz 2006.
Televizijske serije iz 2007.
Televizijske serije iz 2008.